Karmarsch ist der Name von

 Karl Karmarsch (1803–1879), deutscher Technologe und langjähriger erster Direktor der Polytechnischen Schule, der späteren Technischen Hochschule Hannover

Karmarsch bezeichnet

 Karmarschstraße, eine der Hauptgeschäftsstraßen in Hannover
 Karmarsch-Denkmünze, Auszeichnung für Verdienste um die Förderung von Technik und Wirtschaft in wissenschaftlicher Forschung oder in der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung